The Verdict steht für:
 einen US-amerikanischen Spielfilm von Don Siegel aus dem Jahre 1946, siehe Hier irrte Scotland Yard
 einen US-amerikanischen Spielfilm von Sidney Lumet aus dem Jahre 1982, siehe The Verdict – Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit